

Patronyme
Salmona est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :
 Michèle Salmona (1931), sociologue française ;
 Muriel Salmona (1955), psychiatre et fondatrice d'association française ;
 Rogelio Salmona (1929-2007), architecte franco-colombien.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme séfarade